

Persones 
 Curtius  o Curci  és el nomen romà gentilici de la gens Cúrcia.
 Lacus Curtius, petit llac romà al fòrum de Roma que rep el nom de cert personatge d'aquesta gens.
 Quint Curci Ruf, historiador romà del  dC que escrigué una vida d'Alexandre el Gran.
 Ernst Curtius (1814-1896), historiador i arqueòleg alemany
 Ernst Robert Curtius (1886-1956), filòleg, crític literari i romanista alemany
 Georg Curtius (1820-1885), filòleg clàssic alemany
 Joan Decorte dit Curtius
 Julius Wilhelm Theodor Curtius

Museu 
 Le Gran Curtius, museu d'art i història de la ciutat de Lieja